Obodnica Gornja
Obodnica Donja